Šandorovec (mađarski Sandorovec) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Čakovca, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 316 stanovnika te 94 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji